The Birth of Soul (The Birth of Soul: The Complete Atlantic Rhythm and Blues Recordings, 1952-1959) – box set amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1991 roku. Składa się on z utworów powstałch w latach 50., głównie gdy Charles był związany z wytwórnią Atlantic. Dysk pierwszy stanowią piosenki z wczesnej twórczości muzyka, kiedy tworzył on swój własny styl („Mess Around”, „It Should Have Been Me”). Płyta druga zawiera utwory reprezentujące jednocześnie kilka gatunków muzycznych („I Got a Woman”, „Lonely Avenue”, „Hallelujah, I Love Her So”). Z kolei trzeci dysk składa się z piosenek, w których Charles dodał do klasycznego bluesa własne, charakterystyczne dla siebie elementy („I'm Movin' On”, „What’d I Say”).

Odbiór 
W 2003 album został sklasyfikowany na 53. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów 
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Box sety Raya Charlesa
Albumy Atlantic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1991
Albumy wyprodukowane przez Ahmeta Ertegüna